Lubosz (gromada) (powiat międzychodzki)
 Lubosz Nowy (gromada) (powiat kościański)